El Torneig de Winston-Salem 2021, oficialment conegut com a Winston-Salem Open 2021, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La desena edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 28 d'agost de 2021 al campus de la Wake Forest University, Winston-Salem, Carolina del Nord, Estats Units.

El tennista bielorús Ilià Ivaixka va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
ATP Tour 2021